hrabstwo Mills (ang. Mills County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Mills (ang. Mills County) w USA, w stanie Teksas